GPL может означать:
Авторские договоры (лицензии)
 GNU General Public License — копилефт-лицензия свободного программного обеспечения (см. также Шаблон:GPL)
 Affero GPL — см. GNU Affero General Public License
 NetHack General Public License — копилефт-лицензия игры NetHack
Разное
 Grand Prix Legends — симулятор «Формулы-1».
 Garena Premier League — лига Юго-восточной Азии по киберспортивной дисциплине League of Legends.
 Лаборатория реактивного движения () — научно-исследовательский центр НАСА.